Die Abkürzung SchKG steht für:

 Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten, deutsches Schwangerschaftskonfliktgesetz
 Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Grundkodifikation des Schweizer Schuldbetreibungs- und Konkursrechts

SCHKG